Leitzahlträger heißt das mit einer Zahl, der Leitzahl, versehene Organisationsmittel, das in Kfz-Werkstätten magnetisch oder mittels Saugnapf auf dem Fahrzeug befestigt wird.

Funktion

Die Leitzahl dient im Betriebsablauf einer Kfz-Werkstatt der Zuordnung von Fahrzeug und Auftrag. Leitzahlträger haben oft eine dreieckige Grundfläche, daneben existieren andere Formen und Befestigungsarten. Der Träger wird je nach Beschaffenheit gut sichtbar am Kraftfahrzeug auf dem Dach oder an der Windschutzscheibe befestigt. 

Planung und Organisation
Kraftfahrzeuge
Identifikationstechnik